Степок — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Степок — название села Карасай Аккольского района Акмолинской области до 2009 года

Россия 
 Степок — село в Стародубском районе Брянской области.
 Степок — деревня в Москаленском районе Омской области.

Украина 
 Степок — посёлок в Черневецком районе Винницкой области.
 Степок — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Степок — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Степок — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Степок — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Степок — село в Обуховском районе Киевской области.
 Степок — село в Таращанском районе Киевской области.
 Степок — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Степок — село Балаклейского района Харьковской области.
 Степок — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Степок — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Степок — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Степок — посёлок в Смелянском районе Черкасской области.